László Kalmár (mathématicien hongrois) (1905-1976), un informaticien et logicien mathématicien hongrois.
 László Kalmár (réalisateur) (1900-1980), un réalisateur et scénariste hongrois